Pro-Peking-Lager steht für:
 Pro-Peking-Lager (Hongkong)
 Pro-Peking-Lager (Macau)